Anasztáz est un prénom hongrois masculin.

Étymologie

Personnalités portant ce prénom

Notes et références

Voir aussi 
 Anastase

Prénom hongrois
Prénom masculin